Capella (Huesca), gemeente in Spanje
 Capella (muzieknotatiesoftware)
 Capella (plaats) in Australië
 Capella (ster)

Zie ook 

 Cappella (doorverwijspagina)